

Sigle 
 Nanjing Automobile Corporation – azienda cinese produttrice di autovetture
 Network Access Control
 Nocchiere Abilitato al Comando
 Nuclei Antifrodi Carabinieri
 North Atlantic Council – Consiglio del Nord Atlantico
 abbreviazione di N-acetyl-L-cysteine (N-acetilcisteina)
 nome precedente di Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda

Codici 
 NAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naracoorte (Australia)